Rafael Pividal:

 Rafaël Pividal (1934-2006), écrivain français né en Argentine 
 Rafael Pividal, prêtre argentin mort en 1945, qui avait pris le parti de Jacques Maritain lors de la polémique contre ce dernier (alimentée par Julio Meinvielle, etc.). Chef de file du courant maritainiste, il fut remplacé à sa mort par Manuel Ordoñez, philosophe et juriste, qui participa à la création en 1947 de l'Organisation démocrate-chrétienne d'Amérique (ODCA).